Die Liste der Stolpersteine in Sachsen listet die Orte mit Stolpersteinen und Stolperschwellen in Sachsen auf. Die Stolpersteine sind ein Kunst-Projekt von Gunter Demnig, das 1992 begann und seit 2015 als Projekt „STOLPERSTEINE / STOLPERSCHWELLEN“ von der STIFTUNG – SPUREN – Gunter Demnig organisatorisch und operativ fortgeführt wird.

 Liste der Stolpersteine in Adorf/Vogtl.
 Liste der Stolpersteine in Aue
 Liste der Stolpersteine in Auerbach/Vogtl.
 Liste der Stolpersteine in Bad Lausick
 Liste der Stolpersteine in Bautzen
 Liste der Stolpersteine in Bischofswerda
 Liste der Stolpersteine in Borna
 Liste der Stolpersteine in Burgstädt
 Liste der Stolpersteine in Chemnitz
 Liste der Stolpersteine in Colditz
 Liste der Stolpersteine in Crimmitschau
 Liste der Stolpersteine in Crostwitz
 Liste der Stolpersteine in Delitzsch
 Liste der Stolpersteine in Döbeln
 Liste der Stolpersteine in Dresden
 Liste der Stolpersteine in Eilenburg
 Liste der Stolpersteine in Eppendorf
 Liste der Stolpersteine in Falkenstein/Vogtl.
 Liste der Stolpersteine in Frankenberg/Sa.
 Liste der Stolpersteine in Freiberg
 Liste der Stolpersteine in Freital
 Liste der Stolpersteine in Frohburg mit einer Stolperschwelle
 Liste der Stolpersteine in Geithain
 Liste der Stolpersteine in Glauchau
 Liste der Stolpersteine in Görlitz
 Liste der Stolpersteine in Grimma
 Liste der Stolpersteine in Großpösna
 Liste der Stolpersteine in Groitzsch
 Liste der Stolpersteine in Hainichen
 Liste der Stolpersteine in Hartha
 Liste der Stolpersteine in Heidenau
 Liste der Stolpersteine in Johanngeorgenstadt
 Liste der Stolpersteine in Kamenz
 Liste der Stolpersteine in Leipzig mit Stolperschwellen an zwei Standorten
 Liste der Stolpersteine in Leisnig
 Liste der Stolpersteine in Lichtenau
 Liste der Stolpersteine in Limbach-Oberfrohna
 Liste der Stolpersteine in Lößnitz
 Liste der Stolpersteine in Markkleeberg
 Liste der Stolpersteine in Markranstädt
 Liste der Stolpersteine in Meerane
 Liste der Stolpersteine in Meißen
 Liste der Stolpersteine in Mittweida
 Liste der Stolpersteine in Naunhof
 Liste der Stolpersteine in Neustadt in Sachsen
 Liste der Stolpersteine in Oederan
 Liste der Stolpersteine in Olbernhau mit einer Stolperschwelle
 Liste der Stolpersteine in Oschatz
 Liste der Stolpersteine in Pegau
 Liste der Stolpersteine in Pirna
 Liste der Stolpersteine in Plauen
 Liste der Stolpersteine in Radebeul
 Liste der Stolpersteine in Reichenbach im Vogtland
 Liste der Stolpersteine in Roßwein
 Liste der Stolpersteine in Schkeuditz
 Liste der Stolpersteine in Schneeberg
 Liste der Stolpersteine in Torgau
 Liste der Stolpersteine in Waldheim
 Liste der Stolpersteine in Wilsdruff
 Liste der Stolpersteine in Wittichenau
 Liste der Stolpersteine in Wurzen
 Liste der Stolpersteine in Zittau
 Liste der Stolpersteine in Zschopau
 Liste der Stolpersteine in Zwickau
 Liste der Stolpersteine in Zwönitz

Weblinks 

 Gunter Demnigs Webseite zum Stolperstein-Projekt
 Online-Gedenkbuch auf der Website des Bundesarchivs

Einzelnachweise 

 
!Stolpersteine